

Patronyme 

 Francisco de Moncada (1586-1635), diplomate et militaire espagnol ;
 Gerardo Moncada (né en 1962), ancien coureur cycliste colombien ; 
 
 Jesús Moncada  (1941-2005), écrivain espagnol de langue catalane ;
 José María Moncada (1870-1945), homme politique nicaraguayen ;
 Luca Moncada (né en 1978), rameur d'aviron italien ;
 Luis Antonio Belluga y Moncada (1662-1743), cardinal espagnol ;
 Luis Guillermo de Moncada Aragón Luna de Peralta y de la Cerda (1614-1672), cardinal italien ;
 Luis José de Orbegoso y Moncada (1795-1847), militaire et homme d'État péruvien ;
 Samuel Moncada (né en 1959), homme politique et historien vénézuélien ;
 Salvador Moncada (né en 1944), scientifique honduro-britannique ;
 Yoan Moncada (né en 1995), joueur cubain de baseball.

Toponyme

La caserne de Moncada, lieu où se déroula la première attaque de la révolution cubaine en 1953.

Moncada (Montcada en valencien), commune de la province de Valence dans la Communauté valencienne.

Moncada (Philippines)

Autres 
 Maison de Moncada, famille noble espagnole ;
 .